L'Open d'Égypte masculin de squash 2020 ou Egyptian Squash Open 2020 est l'édition 2020 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du 10 au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont deux wild cards Karim El Hammamy et Moustafa El Sirty, et  dont les  8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Mohamed Abouelghar et Mohamed ElSherbini sont testés positifs au COVID-19 avant le début du tournoi et doivent se retirer. 
Le  tour voit élimination surprise de Simon Rösner par le double champion du monde junior Mostafa Asal ainsi que la revanche des championnats britanniques qui voit à nouveau James Willstrop l'emporter face à Joel Makin. Mazen Hesham élimine l'ancien champion du monde et tenant du titre Karim Abdel Gawad. Le champion du monde junior Mostafa Asal élimine Paul Coll,  joueur mondial, pour se atteindre sa première demi-finale de tournoi platinum.

Quatre joueurs égyptiens se disputent les demi-finales comme pour l'édition féminine. En finale, Ali Farag s'impose face au champion du monde Tarek Momen  et est assuré de reprendre la place de  mondial au classement de novembre.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte féminin de squash 2020
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport en Égypte en 2020
PSA World Series 2020
Sport en octobre 2020